Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Karl Meiler che hanno battuto in finale Phil Dent e Kim Warwick 3-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Karl Meiler (campioni)

  Phil Dent /  Kim Warwick (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1977